Мкртум Овнатанян (, также Мкртум Авнатамов, 1779—1845) — живописец, сын Овнатана Овнатаняна, жил и работал в Тбилиси.

Биография 

Мкртум Овнатанян родился в 1779 году, в семье потомственных армянских художников. Будучи сыном Овнатана Овнатаняна, жил и работал в Тбилиси.
Писал церковные картины, исполнил серию изображений армянских царей и военачальников, самая известная из которых «Царь Трдат», хранится в Картинной галерее Армении. Помогал своему отцу восстанавливать и дополнять роспись собора Эчмиадзина, сделанную ещё его прадедом Овнатаном Нагашем. Закончил начатую Овнатаном Овнатаняном роспись церкви Норашен. Также выполнял живописные работы и в Сионском соборе.
Мкртум Овнатанян наряду с другими представителями своего рода внес неоценимый вклад в дело развития армянской живописи. Его работы пропитаны любовью к национальным традициям и истории. Умер Мкртум в возрасте 66 лет в городе Тбилиси. Похоронен там же, на армянском кладбище Ходживанк.

Литература 
 «Популярная художественная энциклопедия» 2-я книга, издательство «Советская энциклопедия», 1986 г.
 М. Казарян «Художники Овнатаняны» Москва, 1969 г.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article083527.html Большая советская энциклопедия]
 о соборе в Эчмиадзине

См. также 
 Изобразительное искусство Армении

Мкртум
Художники XIX века
Похороненные в пантеоне Ходживанк